Застава може да се отнася за:

 Гранична застава
 Застава, сръбско холдингово търговско дружество в Крагуевац
 Застава, сръбска марка (ср. Застава Ауто) и предприятие от холдинга за производство на автомобили
 Застава, сръбска марка (ср. Застава Оружје) и фабрика от холдинга за производство на оръжие